Il singolare maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Alex Metreveli che ha battuto in finale Patrice Dominguez 6-4 6-4 3-6 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1972